Csehország
 Křelovice, település az Észak-plzeňi járásban
 Křelovice, település a Pelhřimovi járásban